«Декабристи в Україні: дослідження й матеріали» — неперіодична серія збірників наукових праць, започаткована в 1926 році, яка з 2003 року видається в межах спільного проєкту Інституту історії України НАН України та історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Започаткування серії 

Перші два томи серії побачили світ в 1926 і 1930 роках, після урочистого відзначення 100-річчя повстання декабристів, під назвою «Декабристи на Україні». Їх редакторами були С. Єфремов, В. Міяковський та Д. Багалій.

 Декабристи на Україні: Збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні / За ред. акад. С. Єфремова та В. Міяковського. — К., 1926. — 4+206+1 с.
 Декабристи на Україні: Збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні. Том 2. / За ред. акад. Д. Багалія. — К., 1930. — 193 с.

Сучасна серія «Декабристи в Україні» 

З 2003 р. Інститут історії України НАН України та історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка продовжують академічну традицію видання окремих збірників досліджень та матеріалів, присвячених декабристам. Збірник є результатом наукової співпраці кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університетуімені Тараса Шевченка (завідувач — професор Г. Д. Казьмирчук) та відділу історії України ХІХ — початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (завідувач — член-кореспондент НАН України О. П. Реєнт). Редколегію зібрника очолює директор Інституту історії України НАН України, академік В. А. Смолій. Відповідальним редактором є Г. Д. Казьмирчук. Серед його авторів — науковці України, Росії та Європи.

 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — Т. 3. — К.: Ін-т історії України НАН України, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. — 257 с.
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — К.: Ін-т Історії України НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2005. — Т. 4. — 202 с. 
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — К.: Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — Т. 5. — 2007. — 255 с.
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. — Т. 6. — К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2009. — 204 с. 
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. Д. Казьмирчук (відпов. ред.), О. П. Реєнт та ін. — Т. 7. — К.: УкрСІЧ, 2012. — 440 с. 

Декабристи
Історія України (1795–1918)
Наукові видання України